Chwalejew ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Chwalejew (* 1984), russischer DJ, siehe Moonbeam (Musikprojekt)
 Witali Chwalejew (* 1979), russischer DJ, siehe Moonbeam (Musikprojekt)